Эгегик (; юпик Igyagiim painga) — залив, расположенный в 69 км от города Диллингхем на Аляске и к северо-востоку от Бристольского залива. Одноимённый посёлок (юпик Igyagiiq) расположен на высоком утёсе на южном берегу реки Эгегик в верхней части залива. В пяти километрах к западу от залива находится аэропорт Игегик.

История 
Впервые эти территории посетили русские торговцы мехом в период 1818—1867. В то время язык эгегик юпик был одним из пяти диалектов центрально-юпикского языка.

Природа 

В прибрежных районах залива обитают некоторые виды птиц и тюлени.

Коммерческое объединение в Эгегике (R12T-03) занимается промышленной ловлей тихоокеанских лососей. В продажу поступают горбуши, кеты, нерки, кижучи и чавычи, пойманные в заливе Эгегик (R12T-01 & R12T-02) и в устье одноимённой реки.

Примечания

Ссылки 
 
 
Заливы Аляски
Заливы Атлантического океана